Perlet ist der Familienname folgender Personen: 
 Charles Frédéric Perlet (1759–1828), schweizerischer Uhrmacher, Buchhändler und Journalist 
Friedrich Christian Gottlieb Perlet (1767–1828), deutscher Pädagoge und Philologe
 Gisela Perlet (1942–2010), deutsche Übersetzerin 
 Helmut Perlet (* 1947), deutscher Betriebswirt
 Mathias Perlet (* 1958), deutscher Künstler
 Otto Perlet (1855–1918), deutscher Jurist und Landrat